La Serie B 1995-1996 è stata la 64ª edizione del secondo livello del campionato italiano di calcio a girone unico, disputata tra il 27 agosto 1995 e il 9 giugno 1996 e conclusa con la vittoria della , al suo secondo titolo.

Capocannoniere del torneo è stato Dario Hübner () con 22 reti.

Avvenimenti 

Un lungo testa a testa fra il  e il  si concluse con il successo di quest'ultimo. Gli emiliani tornarono in A dopo cinque anni di assenza, i veneti dopo quattro. Dietro di loro, al terzo posto, staccate di soli due punti,  (dopo quindici anni) e l'immediata risalita della , guidata da Carlo Ancelotti.

La  per il secondo anno consecutivo chiuse al quinto posto, staccata di tre punti rispetto alla zona promozione, pagando il grave infortunio del bomber Giovanni Pisano, protagonista nella stagione precedente delle fortune dei granata; mentre il , capolista dopo 18 giornate in coabitazione con i campani, chiuse settimo, a pari merito con il  del giovane attaccante Vincenzo Montella capace di realizzare 21 reti; campione d'inverno fu il  (31 punti).

A fondo classifica la  chiuse ultima, staccata di 10 punti dalla penultima, l', che con l' dovette anch'essa retrocedere. Anche la , dopo alcune stagioni in B, tornò in C1: davanti ai pugliesi si piazzò il , salvo per un solo punto e grazie a un decisivo successo ottenuto a Cesena all'ultima giornata e la , che grazie a quattro vittorie consecutive ottenute contro Pescara, Pistoiese, Lucchese e Reggiana, nelle ultime quattro giornate riuscì nell'impresa di rimanere in cadetteria.

Infine il , al secondo anno in Serie B di tutta la sua storia, ottiene la salvezza.

Squadre partecipanti

Allenatori e primatisti

Classifica finale 

Legenda:
      Promossa in Serie A 1996-1997.
      Retrocessa in Serie C1 1996-1997.

Regolamento:
Tre punti a vittoria, uno a pareggio, zero a sconfitta.

Squadra campione

Risultati

Tabellone

Calendario

Statistiche

Squadre

Capoliste solitarie

Individuali

Classifica dei marcatori

Note

Calcio nel 1995
Calcio nel 1996
1995